„Maps” – singel zespołu Maroon 5
 „Maps” – singel Yeah Yeah Yeahs